Grünenfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Grünenfelder (* 1960), Schweizer Skilangläufer
 Corina Grünenfelder (* 1975), Schweizer Skirennfahrerin
 Hans-Peter Grünenfelder (* 1946), Autor, Gründer von ProSpecieRara
 Jürg Grünenfelder (Mediziner) (* 1967), Schweizer Kardiochirurg
 Jürg Grünenfelder (* 1974), Schweizer Skirennfahrer
 Marc Grünenfelder (1928–2017), Schweizer Petrologe
 Rafael Grünenfelder (* 1999), liechtensteinischer Fußballspieler
 Tobias Grünenfelder (* 1977), Schweizer Skirennfahrer